Varuna (god), een Hindoegod
 Varuna (planetoïde), een planetoïde uit de Kuipergordel
 Varuna (geslacht), een geslacht van krabben uit de familie Varunidae
 Varuna (rivier),  een rivier in India